Cette page dresse la liste des peintures de Pierre-Jacques Cazes, peintre français du .

Liste 

Cazes